Солонин — русская фамилия.

Известные носители:
 Солонин, Василий Степанович (1914—1980) — советский инженер, Герой Социалистического Труда.
 Солонин, Георгий Павлович (1923—2013) — советский и российский художник, график и живописец.
 
 Солонин, Марк Семёнович (род. 1958) — российский писатель-публицист, автор работ на историческую тематику.
 Солонин, Михаил Иванович (1944—2010) — советский и российский физик.
 Солонин, Сергей Александрович (род. 1973) — российский предприниматель.
 Солонин, Юрий Никифорович (1941—2014) — российский философ и культуролог.